A Re vagy re jelentheti a következőket:

 Re, a rénium vegyjele
 Re, japán kana
 Re, település Olaszországban
 Re, település Norvégiában, Vestfold megyében
 Re, település Norvégiában, Sogn og Fjordane megyében
 Île de Ré, sziget Franciaországban 
 Ré, egyiptomi napisten